Amsterdam:
 Eerste Van Swindenstraat
 Tweede van Swindenstraat
 Derde van Swindenstraat, naam in 1891 gewijzigd in Pieter Nieuwlandstraat
 Vierde van Swindenstraat, ironische naam voor Wijttenbachstraat
 Van Swindendwarsstraat
 Van Swindenspoorbrug
 Van Swindenstraat (Den Haag)
 Van Swindenstraat (Eindhoven)
 Van Swindenstraat (Schiedam)
 Van Swindenstraat (Terneuzen)
 Van Swindenstraat (Utrecht)